Жизнеде́ятельность — совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся проявлениями жизни.

Для жизнедеятельности характерен обмен веществ и поддержание гомеостаза. Жизнедеятельность может заключаться как в активном перемещении в пространстве для поддержания обмена веществ и более сложных действиях, так и в неподвижном существовании с обменом питательными веществами со внешней средой.

Биологическая жизнедеятельность 
Жизнедеятельность организма поддерживается биологическими процессами, составленными из некоторого числа химических, физико-химических и электро-химических реакций, обуславливающих трансформацию их элементов.

Регуляция биологического процесса жизнедеятельности происходит с изменением его границ, скорости и частоты, часто такая регуляция происходит посредством генетики. Отличия фенотипа мутанта от его родителей могут привести к нарушению процессов жизнедеятельности.

Такие процессы включают:
 не специфическую адгезию клеток — прикрепление клетки к другой клетке или субстрату
 межклеточную коммуникацию — процесс, служащий связующим звеном между клеткой и её окружением, например клеточные сигналы.
 морфогенез, рост клетки и клеточная дифференцировка
 физиологические процессы клетки — процессы, относящиеся к внутренним функциям клетки
 клеточное распознавание — процессы, которыми клетка в многоклеточном организме интерпретирует своё окружение
 физиологические процессы — процессы, специфически относящиеся к функционированию интегрированных частей живого: клеток, тканей, органов и организмов
 пигментация
 ответ на стимул — изменение в состоянии или деятельности клетки или организма(например движение, секреция, производство ферментов и т. д.) как результат стимула
 взаимодействие между организмами — процесс, благодаря которому один организм оказывает значительный эффект на другой организм того же или другого вида
 также: ферментация, оплодотворение, развитие(рост), геотропизм, гелиотропизм, гибридизация, метаморфоз, фотосинтез, транспирация и др.

Жизнедеятельность человека 
Жизнедеятельность человека — это способ его существования, и нормальная повседневная деятельность и отдых. Жизнедеятельность протекает в постоянном контакте со средой обитания. Комфортными называются такие параметры окружающей среды, которые позволяют создать наилучшие для человека условия жизнедеятельности.

В процессе своей деятельности человек находится в связи со всеми элементами своей среды обитания, которую можно разделить на бытовую и производственную.

В производственной среде обитания человек, взаимодействуя с машинами и другими людьми, трудом добывает себе средства существования. Физический труд происходит за счёт мышечной деятельности. Мышечная деятельность делится на
 динамическую — переменное мышечное усилие с изменением длины мышцы и изменением положения тела,
 статическую — постоянное усилие без изменения длины мышцы.

При статической нагрузке мышцы долгое время находятся в одном состоянии, и, по сравнению с динамической нагрузкой, когда происходит чередование сокращений и расслаблений мышц, является более утомительной. При возбуждении мышц происходит превращение потенциальной энергии питательных веществ (углеводы, жиры и белки) и кислорода в работу с выделением тепла.

В бытовой среде можно выделить как не специфические для человека функции (питание и выделение), так и специфичные для некоторых млекопитающих (сон, секс для удовольствия).

См. также 
 Жизнь
 Признаки жизни

Примечания 

Биологический процесс — любое проявление жизнедеятельности (*) организмов, характеризующееся закономерными количественными и качественными особенностями функционирования (работы) генома.

Комментарии

Краткое определение БП — до (*), охватывает все проявления «жизни», включая события, происходящие на молекулярном (дыхание, обмен веществ, фотосинтез и т. п.), организменном (клетки, многоклеточные организмы), а также на социальном (био- и экосистема) уровнях.

Для научных целей используются развернутые определения. В данном случае имеются в виду генетически детерминированные Процессы: размножение, развитие, специализация (дифференцировка), программируемая смерть, наследственные болезни и т. п. (1)

У философской категории БП есть общее с «Химическим процессом» — это методология «точной науки», базирующаяся на принципах, заложенных в математике (точность терминов, использование количественных методов). На основе такой методологии развивается «кинетика биологических процессов» (2,3).

В Биологии «БП» изучает «Физиология», «Генетика», «Биология развития».

Литература:

 wiki-org/ru - "Функциональная генетика";
 Эмануэль Н.М. Кинетика экспериментальных опухолевых процессов. М., "Наука", 1977, 416с.
 Переверзев Б.Л. Введение в теоретическую биологию. Технология и методология науки. - s.econf.rae.ru.  

Биологическая терминология
Метаболизм